Bonardo – cognome italiano
 Giovanni Maria Bonardo – cosmologo e agronomo italiano